Casa de Pedra é um bairro da cidade de Igrejinha, no Rio Grande do Sul, localizado à sul do bairro Centro. Neste bairro está localizada a primeira casa em alvenaria construída na região de Santa Maria do Mundo Novo, atual Vale do Paranhana. Foi esta casa que deu nome ao bairro. Também estão localizados neste, um posto de saúde e a Escola de Ensino Fundamental Osvaldo Cruz (pública). Foi denominado e delimitado através da Lei Municipal nº 957 de 1987.

Bairros vizinhos 
 15 de Novembro
 Invernada
 Industrial

Ver também 
 Lista de subdivisões de Igrejinha
 História de Igrejinha
 Geografia de Igrejinha

Bibliografia 
 BRUSSIUS, Marina. FLECK, Sigrid Izar. Igrejinha - História que o tempo registra, da Secretaria Municipal de Educação, 1991.
 SANDER, Berenice Fülber. MOHR, Flávia Corso. Igrejinha - Uma história em construção, da Secretaria Municipal de Educação, 2004.

Bairros de Igrejinha